Сергей Авакянц:
 Авакянц, Сергей Иосифович (род. 1957) — российский военный деятель, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России.
 Авакянц, Сергей Петрович (1940—2012) — доктор биологических наук, профессор.